Мігель Бріто (ісп. Miguel Brito, 13 червня 1901 — дата смерті невідома) — болівійський футболіст.
 Ермініо де Бріто, Ермініо Америко де Бріто (порт. Hermínio Américo de Brito, 6 травня 1914, Сан-Паулу — дата смерті невідома) — бразильський футболіст.
 Валдемар де Бріто (порт. Waldemar de Brito, 17 травня 1913, Сан-Паулу, Бразилія — 21 лютого 1979, там само) — бразильський футболіст.
 Беніто Перес Бріто, Беніто Перес Бріто де лос Ріос-і-Фернандес Вальделомар (ісп. Benito Pérez Brito de los Ríos y Fernández Valdelomar; 1747 — 3 серпня 1813) — іспанський військовик і колоніальний чиновник, віце-король Нової Гранади від 1812 до 1813 року.
 Еваристо Перес де Кастро-і-Бріто (ісп. Evaristo Pérez de Castro y Brito; бл. 1778 — 28 листопада 1848) — іспанський дипломат і політик.
 Джаїр Кає де Бріто, Джаїр Кає де Бріто (порт. Djair Kaye de Brito, нар. 21 вересня 1971, Ріо-де-Жанейро) — бразильський футболіст.